Friederikenschlösschen steht für:

Friederikenschlösschen (Hannover) als klassizistischer Bau von Georg Ludwig Friedrich Laves von 1817 in Hannover
Friederikenschlösschen (Bad Langensalza) für ein 1751 fertiggestelltes Schloss im Rokokostil für Friederike von Sachsen-Gotha-Altenburg (1715–1775) in Bad Langensalza